Територією Албанії протікає близько 152 малих та великих річок.

Список річок 
У таблиці наводиться список деяких річок, що протікають територією Албанії.

Див. також 

 Географія Албанії
 Клімат Албанії
 Фауна Албанії

 
Списки:Албанія
Албанія